Isomäki est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1985), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1961), auteur finlandais de science-fiction

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois